Влашич — хорватская фамилия:

Спортивная семья:
 Влашич, Бланка (род. 1983) — хорватская прыгунья в высоту.
 Влашич, Венера — чемпионка Югославии в лыжных гонках.
 Влашич, Йошко (род. 1956) — югославский десятиборец, хорватский тренер.
 Влашич, Марин (род. 1986) — хорватский гандболист.
 Влашич, Никола (род. 1997) — хорватский футболист.

 Власик (Влашич), Марк-Эдуар (род. 1987) — канадский хоккеист.